Jméno Jílovice má více obcí:

 Jílovice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Jílovice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové – do 1. 1. 2007 patřila do okresu okresu Rychnov nad Kněžnou
a vyskytuje se i názvu sídla
 Dolní Jílovice – část obce Vyšší Brod v okrese Český Krumlov

Externí odkazy